В Сумській області до переліку пам'яток культурної спадщини, що не підлягають приватизації, внесено 13 об'єктів культурної спадщини України.

Сумська міська рада 
 ------------------------------------------------------------------
 |Найменування пам'ятки|    Час   |Місце розташування  |Охоронний |
 |                     |створення |                    |номер     |
 |----------------------------------------------------------------|
 |Церква Святої Трійці |1901-1914 |м. Суми, вул.       |1530      |
 |                     |роки      |Ф. Дзержинського,   |          |
 |                     |          |23а                 |          |
 |---------------------+----------+--------------------+----------|
 |Будівля театру       |1909-1912 |м. Суми, вул.       |45-См     |
 |Курипанова           |роки      |Жовтнева, 6         |          |
 |---------------------+----------+--------------------+----------|
 |Будівля управи       |1886 рік  |м. Суми,            |16-См     |
 |земської             |          |вул. С. Кірова, 2   |          |
 |---------------------+----------+--------------------+----------|
 |Будинок громадських  |1890-1891 |м. Суми, вул.       |39-См     |
 |зібрань              |роки      |Петропавлівська, 63 |          |
 |---------------------+----------+--------------------+----------|
 |Флігель західний     |1820 рік  |м. Суми,            |56-См     |
 |садиби Линтварьових  |          |вул. А. Чехова, 79  |          |
 |на Луці              |          |                    |          |
 |---------------------+----------+--------------------+----------|
 |Корпус головний      |початок XX|м. Суми, Червона    |22-См     |
 |Державного банку     |сторіччя  |площа, 1            |          |
 |----------------------------------------------------------------|

Глухівський район 
 |----------------------------------------------------------------|
 |Брама Київська       |1766-1769 |м. Глухів, вул.     |630       |
 |                     |роки      |Києво-Московська, 1 |          |
 |---------------------+----------+--------------------+----------|
 |Зібрання дворянське  |1811 рік -|м. Глухів, вул.     |108-См    |
 |                     |кінець XIX|Терещенків, 42      |          |
 |                     |сторіччя  |                    |          |
 |---------------------+----------+--------------------+----------|
 |Будівля банку        |кінець    |м. Глухів,          |114-См    |
 |М.А. Терещенка       |XVIII -   |вул. Т. Шевченка, 10|          |
 |                     |кінець XIX|                    |          |
 |                     |сторіччя  |                    |          |
 |---------------------+----------+--------------------+----------|
 |Садибний будинок     |1904 рік  |м. Глухів,          |350-См    |
 |Кочубеїв             |          |вул. Т. Шевченка, 30|          |
 |---------------------+----------+--------------------+----------|
 |Садибний будинок     |кінець XIX|м. Глухів, вул.     |209-См    |
 |поміщика П.П. Лютого |сторіччя  |Києво-Московська, 34|          |
 |----------------------------------------------------------------|

Кролевецький район 
 |----------------------------------------------------------------|
 |Садибний будинок     |середина  |м. Кролевець,       |1497      |
 |Огієвських           |XIX       |бульв. Т. Шевченка, |          |
 |                     |сторіччя  |33                  |          |
 |----------------------------------------------------------------|

Сумський район 
 |----------------------------------------------------------------|
 |Головний будинок     |XIX       |смт Низи, вул.      |150-См    |
 |садиби Кондратьєвих- |сторіччя  |Цукровиків          |          |
 |Суханових            |          |                    |          |
 |----------------------------------------------------------------|

Сумська
Культура Сумської області